Australia a participat pentru prima dată la Jocurile Olimpice la prima ediție a Jocurilor moderne de la Atena și de atunci a trimis o delegația la toate Jocurile de vară și de iarnă, cu excepția ediției de iarnă din 1948. Codul CIO este AUS. A fost țară-gazdă la Jocurile Olimpice de vară din 1956 de la Melbourne și la cele din 2000 de la Sydney.

Medalii după olimpiadă 
Marginea roșie înseamnă ca Suedia a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe 
  Australia la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Bulgariei  pe Sports Reference